Канарейкин — фамилия; имеет женскую форму Канарейкина.
 Канарейкин, Георгий Васильевич (1950—2023) — заслуженный мастер спорта СССР (хоккей с мячом), шестикратный чемпион мира.
 Канарейкин, Фёдор Леонидович (род. 1955) — советский хоккеист и российский хоккейный тренер, заслуженный тренер России.